Musker ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Musker (1862–1930), britischer Ingenieur, Unternehmer und Erfinder
 Frank John Musker (* 1951), britischer Songwriter und Komponist
 John Musker (* 1953), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Animator
 Russell Musker (* 1962), britischer Footballspieler

Musker  bezeichnet:
 C. & A. Musker, ehemaliges britisches Maschinenbauunternehmen und Dampfwagenhersteller